Шерабад:

 Шерабад — город, районный центр в Узбекистане;
 Шерабад — река в Узбекистане;
 Шерабад — административная единица в Бухарском эмирате.